Vichy Saint-Yorre (в русской транскрипции передаётся как Виши Сент-Йор, иногда Сен-Йор) — французская марка минеральной воды, принадлежащая компании Neptune, входящей в группу Альма.

Природные источники воды Saint-Yorre расположены в северных отрогах Центрального массива вокруг французского городка Сент-Йор в департаменте Алье, в нескольких километрах южнее города Виши.

В прошлом насчитывалось до 140 каптажей, на которых выполнялся отвод воды Saint-Yorre, везде имевшей одинаковый физико-химический состав.

В настоящее время природная минеральная вода под маркой Vichy Saint-Yorre может добываться из целого ряда источников, названных королевскими и расположенных в коммунах Сент-Йор и Отрив (департамент Алье), а также в коммунах Сен-Сильвестр-Прагулен и Сен-Прист-Брамефан (департамент Пюи-де-Дом).

Vichy Saint-Yorre является минеральной водой с природной газацией.

Из воды отделяется содержащийся в ней углекислый газ и её обезжелезивают. Затем, в процессе бутилирования, газ вводится обратно в тех же пропорциях. Этот процесс происходит начиная с 1957 года.

Химический состав воды Vichy Saint-Yorre 
Минеральная вода Vichy Saint Yorre принадлежит к группе высокоминерализованных вод и её польза для здоровья была признана французской Национальной медицинской академией и Министерством здравоохранения Франции.

Источник: Этикетка на бутылке, 2012 год

История 
 В 1850 году фармацевт Николя Ларбо (отец французского писателя Валери Ларбо), владевший собственностью в городке Сент-Йор, исследовал физико-химические свойства родниковой воды, источник которой находился на его владениях. В середине XIX века он разрешил общее использование источника.
 В 1859 году было основано первое Общество вод в Сент-Йор: Compagnie Propriétaire des Sources Minérales de Saint-Yorre, Bassin de Vichy.
 В 1862 году местность источника получила право использовать наименование Bassin de Vichy в связи с похожим физико-химическим составом вод Виши и вод Сент-Йор.
 К окончанию XIX века уже существовало 140 маленьких водозаборных предприятий.
 К 1920 году минеральную воду в Сент-Йор добывали 22 предприятия.
 В 1993 году компания Castel, руководствуясь решением Европейской комиссии, выкупила минеральные воды Виши за 800 миллионов франков у группы Nestlé.

Vichy Saint-Yorre в настоящее время 
 Бутилирование минеральных вод Vichy Saint-Yorre и Vichy Célestins в настоящее время производится под контролем компании Société Commerciale d’Eaux Minérales du Bassin de Vichy (SCBV).
 Минеральная вода Vichy Saint-Yorre бутилируется на том же заводе, что и вода Vichy Célestins, расположенном в коммуне Сент-Йор, неподалёку от Виши.
 Предприятие обеспечивает 219 рабочих мест.
 Объём производства составляет 200 миллионов бутылок в год.
 Годовой объём продаж составляет 50 миллионов Евро.
 Нет данных, свидетельствующих об импорте минеральной воды Vichy Saint-Yorre в Россию.

См. также 
 Минеральные воды (курорты)
 Пастилки Виши

Ссылки 
 Официальный сайт Vichy Saint-Yorre

Минеральные воды Франции
Виши